La région d'Imdr (désignation internationale : Imdr Regio) est une région homogène située sur Vénus dans le quadrangle d'Imdr Regio. Elle a été nommée en référence à Imdr, géante nordique.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des caractéristiques géologiques de Vénus
 Quadrangle d'Imdr Regio
 Géographie de la planète Vénus

Regio sur Vénus
Quadrangle d'Imdr Regio